Бела ћао (О бела ћао;  — довиђења лепојко/лепа ћао) песма је италијанских партизана из времена Другог светског рата. Њу је певао левичарски антифашистички покрет отпора у Италији, односно сви анархистички, комунистички и социјалистички покрети. Аутор текста је непознат, док је мелодија највероватније узета из једне народне песме настале у Падској низији. Песма је коришћена као филмска музика за југословенски филм из 1969. Мост. Песма је обрађена и препевана на многе језике и изводи је велики број уметника широм света, међу којима су и Ману Чао, КУД Идијоти и Гоблини.

Текст песме

Референце

Спољашње везе 

-{Text of Bella ciao in 30 languages, with commentaries}-
-{Alternative histories of Bella ciao}-
-{Ma Belle Adieu}-
 Бела ћао - Значење песме и њено порекло (22. април 2020)

Италијанска музика
Партизанске песме